Союз писателей Украины:

 Национальный союз писателей Украины.
 Конгресс литераторов Украины.
 Южнорусский Союз Писателей.